Im Grund ist der Name folgender Orte:

 Im Grund (Bad Peterstal-Griesbach), Ortsteil von Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Im Grund (Drebach), Ortsteil von Drebach, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Im Grund (Gütenbach), Ortsteil von Gütenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Im Grund (Elzach), Ortsteil von Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg